Ти́менка — топоним в России.

Владимирская область 
 Тименка — село в Гусь-Хрустальном районе.

Ивановская область 
 Тименка — село в Палехском районе.

Республика Коми 
 Тименка — село в муниципальном районе Вуктыл.
 Тименка — река в России, протекает в Республике Коми